Адам Анто̀ни Крѝнски, герб Пшего̀ня () е полски езиковед, славист, полонист, професор, преподавател в Лвовския (1908 – 1914) и Варшавския университет (1915 – 1931), член на Полската академия на знанията, съосновател на Варшавското научно дружество и на научното списание „Праце Филологичне“ (1885).

Трудове 
 Kwestyja językowa: o bezzasadnym odróżnianiu rodzaju nijakiego od męskiego w deklinacyi przymiotników (1873)
 O pisowni polskiej wraz z objaśnieniem niektórych form językowych (1882)
 Gwara Zakopańska: studyum dyjalektologiczne (1884) – в съавторство с Карол Апел
 Jan Hanusz i jego prace (1888)
 Przyrostki pochodne: -enstwo, -arnia (1888)
 Żywot ś. Eufraksyi: zabytek języka polskiego z roku 1524 (1889)
 Wyjaśnienie kilku pytań z zakresu pisowni (1892)
 Gramatyka historyczna jezyka polskiego (1897)
 Słownik języka polskiego, t. 1 – 8 (1900 – 1927) – в съавторство с Ян Карлович и Владислав Неджведзки
 O wpływie języka łacińskiego na polski (1908)
 Prawidła pisowni polskiej (1910)
 Zabytki języka staropolskiego z wieku XIV-go, XV-go i początku XVI-go (1911)
 Szkic językoznawstwa polskiego od początku wieku XIX (1911)
 Formy gramatyczne (1915)
 Gramatyka języka polskiego (1917)
 Zabytki języka staropolskiego (1918) – в съавторство с Мирослав Крински
 Pisownia polska: prawidła i ich uzasadnienie (1919)
 O wpływie języków obcych na język polski (1919)
 Jak nie należy mówić i pisać po polsku, t. 1 – 2 (1921, 1931)
 Archiwista i archiwarjusz (1928)
 Ideje językoznawcze J. Baudouina de Courtenay i dalszy ich rozwój (1930)
 Jak nie należy mówić i pisać po polsku, част 2 (1931)

Бележки

Външни препратки 
 Трудове на Адам Крински в POLONA

Полски езиковеди
Полски лексикографи
Полски слависти
Полски полонисти
Полски енциклопедисти
Възпитаници на Лайпцигския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Варшавското научно дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Доктор хонорис кауза на Варшавския университет
Починали във Варшава
Погребани на Повонзковското гробище